El topónimo Imusatén hace referencia a varias localidades marroquíes:

 Imusatén (Amexáu), en la provincia de Driuch.
 Imusatén (Dar el Quebdani), en la provincia de Driuch.